Aqui estão as listas dos elencos que participaram em 2005 do Campeonato Mundial de clubes, realizado no Japão, entre 11 de dezembro e 18 de dezembro de 2005.

Al-Ahly 
Treinador:  Manuel José de Jesus

Al-Ittihad 
Treinador:  Anghel Iordănescu

*
*

*

 
Pedrinho, Marcão e Lima não tiveram permissão para jogar no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA 2005, porque  Al-Ittihad os adquiriu após o tempo permitido.

Deportivo Saprissa 
Treinador:  Hernán Medford

Liverpool 
Treinador:  Rafael Benítez

*

*

*

 Danny O'Donnell, Darren Potter e David Raven não viajar para o Japão e não estavam a jogar na competição[carece de fontes?] !Artigos que carecem de notas de rodapé .

São Paulo 
Treinador:  Paulo Autuori

 (capitão)

Sydney FC 
Treinador:  Pierre Littbarski

*

 Ruben Zadkovich não tinha o direito de jogar o torneio.

Eventos esportivos sediados no Japão
2005 no futebol
Desporto no Japão em 2005